Manx (; a veces escrito Manks) es un adjetivo (y sustantivo derivado) que describe cosas o personas relacionadas  a la Isla de Man:

 Pueblo Manx
 apellidos Manx
 Isla de Man

También puede referirse a:

Idiomas 
 Idioma manx, también conocido como manx o gaélico manx, el idioma celta goidélico nativo de la familia de lenguas indoeuropeas de la Isla de Man
 Inglés Manx, o Anglo-Manx, el dialecto inglés de la Isla de Man

Animales y plantas 
 Gato Manx, raza de gato originaria de la Isla de Man
 Loaghtan Manx, raza de oveja originaria de la Isla de Man
 Rumpy Manx, raza de pollo no originaria de la Isla de Man
 Asílido Manx ( Machimus cowini ), insecto
 Pardela Manx ( Puffinus puffinus ), ave marina
 Col Manx (Coincya monensis monensis)
 Palmera Manx ( Cordyline australis )
 Animales extintos de la Isla de Man

Otros usos 
 Manx Airlines, dos aerolíneas desaparecidas con sede en la Isla de Man
 Cometa Manx, cometa sin cola
 Manx Norton, motocicleta de carreras
 Libra Manx, moneda de la Isla de Man
 Manx Radio, emisora de radio nacional de la Isla de Man
 Manx Spirit, whisky claro de la Isla de Man
 Meyers Manx, buggy de dunas
 Varius Manx, grupo de pop polaco
 Handley Page Manx, avión británico
 Harry Manx, músico canadiense
 Manx Software, desarrolladores del compilador Aztec C